Le nom Arthabaska peut désigner:

 Le comté d'Arthabaska, ancien comté municipal du Québec
 La municipalité régionale de comté d'Arthabaska
 La circonscription électorale provinciale d'Arthabaska
 La circonscription électorale fédérale de Richmond—Arthabaska
 Le mont Arthabaska, situé à Victoriaville

Voir aussi
 Drummond—Arthabaska, ancienne circonscription électorale fédérale
 Drummond-Arthabaska, ancienne circonscription électorale provinciale
 Saint-Norbert-d'Arthabaska, municipalité du Québec
 Saint-Christophe-d'Arthabaska, municipalité du Québec
 L'église Saint-Christophe d'Arthabaska située à Victoriaville

Homonymie de toponyme